Monstersauria is een clade van varanoïde hagedissen, gedefinieerd als alle taxa die nauwer verwant zijn aan Heloderma dan Varanus. Het omvat Heloderma, evenals verschillende uitgestorven geslachten als Estesia, Primaderma en Gobiderma, maar het bleek polyfyletisch te zijn in de meest recente en volledige squamaat-fylogenetische analyse door Reeder et al. (2015).

Classificatie 
Traditioneel werd aangenomen dat Monstersauria de moderne Helodermatidae omvatte, samen met fossiele geslachten zoals Gobiderma en Estesia, omdat werd vastgesteld dat het een zus was van Varanidae. Maar in recentere jaren, zoals 2004 en 2008, hebben nauwkeuriger moleculaire studies aangetoond dat de bestaande Heloderma dichter bij Anguidae en verwanten ligt dan bij Varanoidea. Een grootschalige geïntegreerde analyse van squamate fylogenie met zevenhonderdzevenendertig karakters van morfologische en moleculaire gegevens in 2015 analyseerde de traditioneel monstersaurische fossiele taxa samen met de rest van de dataset, en wat het vond was een goed onderbouwde scheiding van de uitgestorven monsterauriërs van de bestaande Heloderma. In totaal zijn er drie verschillende mogelijkheden: ofwel Heloderma is de zus van de rest van Neoanguimorpha en fossiele monsterauriërs nestelen in Varanoidea (gebaseerd op moleculaire en gecombineerde; optimale opstelling); ze nesten allebei met elkaar in Neoanguimorpha (onwaarschijnlijke mogelijkheid op basis van spaarzame analyse van gecombineerde gegevens), of ze nestelen allebei met elkaar in Varanoidea (alleen gebaseerd op morfologie). De meest waarschijnlijke boom gekozen door de auteurs, gebaseerd op de gecombineerde dataset van zeshonderdeenennegentig morfologische karakters en zesenveertig moleculaire kenmerken over tweehonderdtien operationele taxonomische eenheden, is zoals getoond, gericht op Anguimorpha:

Uitgestorven reptielen